Sartore – cognome italiano
 Alessandra Sartore  – politica italiana
 Giuseppe Sartore – ciclista su strada italiano
 Piergiorgio Sartore – calciatore italiano